Алекса́ндр Васи́льевич Минако́в: Минаков, Александр Васильевич (род. 1959) — советский легкоатлет-спринтер.
 Минаков, Александр Васильевич (род. 1960) — российский журналист и медиаменеджер.